Rio Kunar — do Afeganistão e Paquistão
 Kunar (província) — província do Afeganistão

Desambiguações de topônimos